A 1413 steht für:
 Bonn (A 1413), deutsches Marineversorgungsschiff
 Freiburg (A 1413), deutsches Marineversorgungsschiff

Abkürzung